Booty ist der Familienname folgender Personen:

 Justin Booty (* 1976), englischer Fußballspieler
 Raymond Charles Booty (1932–2012), britischer Radrennfahrer